Windscheif ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Windscheif, deutscher Architekt
 Stefan Windscheif (* 1987), deutscher Volleyballspieler